Гран-при Турции — 14-й этап чемпионата мира Формулы-1  года, проводился с 25 по 27 августа  года на автодроме Стамбула в Турции. Фелипе Масса, стартовав с поула, выиграл гонку. Фернандо Алонсо занял второе место, а его главный соперник в борьбе за чемпионский титул Михаэль Шумахер пришёл третьим.

Квалификация 

 Ральф Шумахер и Кристиан Алберс оштрафованы на 10 позиций.

Гонка 

|}

Первая победа: Фелипе Масса (предыдущая первая победа — Дженсон Баттон, Гран-при Венгрии 2006 года; следующая первая победа — Льюис Хэмилтон, Гран-при Канады 2007 года).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Турции